Cécile Mourer-Chauviré
 Marie-Louise Mourer
 Jean-Pierre Mourer
 Victor Nicolas Mourer